Acutezza – proprietà percettiva dei suoni, misurata in termini di altezza
Acutezza – nitidezza di visione